Минулорічна чемпіонка Алісон ван Ейтванк захистила титул, здолавши у фіналі Маркету Вондоушову, 1–6, 7–5, 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Hungarian Ladies Open
2019 в угорському спорті